KOL nebo Kol může být:

Key opinion leader
Kingdom of Loathing 
Kings of Leon
Knights of Labor
Knight Online
Kol – rod dinosaurů
List Koloským
české příslovce – okolo, vůkol, kolem

příjmení osob
Moše Kol – iraelský politik

Zkratky